Села:
 Сорокодуби — Вінницька область, Немирівський район
 Сорокодуби — Хмельницька область, Красилівський район